Tylolaimophorus är ett släkte av rundmaskar. Tylolaimophorus ingår i familjen Diplogasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Tylolaimophorus